Сезон НБА 1955/1956 — стал 10-м сезоном Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Чемпионом стала команда «Филадельфия Уорриорз». В финале «Уорриорз» победили в пяти играх команду «Форт-Уэйн Пистонс».

На драфте НБА 1955 года под первым номером клубом «Милуоки Хокс» был выбран тяжёлый форвард Дик Рикеттс из университета Дьюкейна. Под 2-м номером на том драфте был выбран Морис Стоукс, а под 8-м — Джек Тваймен. На территориальном драфте были выбраны Дик Гармейкер и Том Гола.

С этого сезона стали присуждать титул самого ценного игрока регулярного чемпионата НБА.

Регулярный сезон 
 В = Выигрышей, П = Поражений, П% = Процент выигранных матчей

Плей-офф

Лидеры сезона по средним показателям за игру

Награды по итогом сезона 
 Самый ценный игрок НБА: Боб Петтит, Сент-Луис Хокс 
 Новичок года НБА: Морис Стоукс, Рочестер Роялз

 Первая сборная всех звёзд:
 Ф Боб Петтит
 Ф Пол Аризин
 Ц Нил Джонстон
 З Боб Коузи
 З Билл Шерман

 Вторая сборная всех звёзд:
 Ф Дольф Шейес
 Ф Морис Стоукс
 Ц Клайд Лавлетт
 З Слейтер Мартин
 З Джек Джордж

Комментарии

Ссылки 
 1955-56 NBA Season Summary

НБА по сезонам
НБА в сезоне 1955/1956